A Petrovce településnév jelentései:

Gömörpéterfala szlovákiai település (Rimaszombati járás) szlovák neve (Petrovce)
Ungpéteri (Petróc) szlovákiai település (Szobránci járás) szlovák neve (Petrovce)
Sártó (Orosz-Petróc) szlovákiai település (Varannói járás) szlovák neve (Petrovce)
Petróc szlovákiai település (Nagymihályi járás) szlovák neve (Petrovce nad Laborcom)
Garancspetróc szlovákiai település (Lőcsei járás) szlovák neve (Granč-Petrovce)
Petróc Magyarország, Zala megye, Szécsisziget melletti kis tanyás telep